Feather (« plume », en anglais) peut désigner :

Géographie 
 la Feather River, affluent du fleuve Sacramento dans le nord de la Californie ;
 la Feather River Route, une ligne de chemin de fer mise en service en 1909, qui longe la rivière ; 
 le Lac Feather, un lac américain de Californie ;
 le mont Feather, point culminant de la chaîne Quartermain, à  d'altitude, en terre Victoria, dans la chaîne Transantarctique.

Personnes 
 A-ca-oo-mah-ca-ye ou Feathers, chef de la nation amérindienne des Siksikas de la Confédération des Pieds-Noirs en Alberta, mort vers 1860 ;
 Charlie Feathers, un chanteur de rockabilly, rock 'n' roll et de country (1932-1998) ;
 Jane Feather, un écrivain américano-britannique de romances historiques née en 1945 (nom de plume Claudia Bishop).

Divers 
 Feather, un personnage du film Rio Bravo (1959) interprété par Angie Dickinson ;
 The Feathers, un trio musical formé autour de David Bowie et d'Hermione Farthingale en 1968 ;
 White Feathers, le premier album du groupe Kajagoogoo, sorti en 1983 ;
 Blue Feather, un groupe néerlandais de funk des années 1982 ;
 The Lovely Feathers, un groupe de rock indépendant de Montréal avtif dans les années 2000 ;
 Shining Force Feather, un jeu vidéo de 2009 ;
 Feather in the Wind, un film sud-coréen réalisé par Song Il-gon en 2004 ; 
 Spitting Feathers, le premier EP de Thom Yorke, en 2006 ; 
 Feathers, le  album de Buckethead, paru en 2013.